Робин Фрийнс () е нидерландски автомобилен състезател, роден на 7 август 1991 г. в Маастрихт.

През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на Амлин Андрети и Бланпен ГТ серии Спринт къп с В Рейсинг Тим. Шампион в Бланпен ГТ серии Спринт къп през 2017 г., Формула Рено 3.5 (2012), Юрокъп Формула Рено 2.0 (2011) и Формула БМВ Европа (2010). Започва кариерата си с картинг състезания, участва още във ГП2, Бланпен ГТ серии Ендюрънс къп и др., а през 2013 и 2014 г. е тест пилот съответно на Заубер и Катерам във Формула 1. Титлата във Формула Рено 3.5 Фрийнс печели през първия си сезон в надпреварата, нещо, което за последен път постига Роберт Кубица през 2005 г.

Статистика 

Бележки:
  – Сезонът още не е завършил.

Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Нидерландски автомобилни състезатели
Родени в Маастрихт